Редландс има више значења:
 Редландс (Колорадо)
 Редландс (Калифорнија)